Flavigny est un nom de lieu et un nom de personnes.

Toponyme 

Flavigny peut faire référence à plusieurs communes françaises : 

 Flavigny, dans le Cher
 Flavigny, dans la Marne
 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, dans l'Aisne
 Flavigny-sur-Moselle, en Meurthe-et-Moselle
 Flavigny-sur-Ozerain, en Côte-d'Or, connue notamment pour son appartenance au réseau Les plus beaux villages de France et pour 
 sa production de l'Anis de Flavigny, des friandises.
 l'ancienne abbaye de Flavigny, une abbaye abandonnée à la Révolution française.
 l'abbaye Saint-Joseph de Clairval, quelquefois appelée abbaye de Flavigny, construite en 1972.

Patronyme 

 Jean Flavigny (1880-1948), général français de division cuirassée 
 Maurice de Flavigny (1799-1873), homme politique français
 Marie Catherine Sophie de Flavigny (1805-1876), devenue Marie d'Agoult à son mariage en 1827, écrivain français (nom de plume « Daniel Stern »)
 Robert Flavigny (1904-1959)

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme